200 (doscientos) puede referirse a:

 El número 200.
 El año 200.
 "200", episodio de la serie de televisión Stargate SG-1.
 "200", la dirección IP de los bomberos en Argentina.
 "200 (Episodio de South Park)", episodio (controversial) de la serie de televisión South Park.